Miejscowości w Portoryko:
 Cataño – miejscowość w gminie San Juan
Gminy w Portoryko:
 gmina Cataño (ang. Cataño Municipio) w Portoryko